Burgou est un terme présentant les homonymie suivantes :

 Burgou, surnom de Jean Gourinchas, bandit du  du pays de Châlus,

 Le Burgou, nom d'une spécialité pâtissière à la châtaigne réalisée dans les monts de Châlus.